Der Ausdruck Austrieb bezeichnet

in der Viehwirtschaft das Hinaustreiben der Herde
in der Drucktechnik ein durch die Buchbindung verursachtes Herausragen der inneren Seiten;siehe Austrieb (Drucktechnik)
die in Jahreszeitenklimaten jährlich im Frühjahr stattfindende Neubelaubung und beginnendes Holzwachstum; siehe Spross